Савенко Юрий Владимирович (; ) — украинский игрок в мини-футбол, вратарь.

Биография 
Родился 21 января 1992 года в городе Энергодар Запорожской области. Футзалом начал заниматься с 2003 года в детском юношеском клубе «Темп-ЗАЭС», а первый профессиональный командой стал луганский «ЛТК», цвета которого защищал с 2008 по 2015 год. В этот период неоднократно вызывался в юношескую. молодёжную и национальную сборные Украины. В составе юношеской сборной выиграл турнир в Испании «Costa Dourada Cup» в 2010 году. С молодёжной сборной выиграл турнир «Петербургская осень» в 2012 году и был признан лучшим игроком в своей команде. В составе национальной сборной Украины участвовал в товарищеских играх и в отборе Евро-2016 в Азербайджане. Выступал в студенческой сборной Украины.

Выступая в харьковском «Локомотиве» и херсонском «Продэксиме» участвовал в матчах футзальной Лиги Чемпионов. Игрок сборной Украины , участвовал на Евро 2022

Достижения 
 Чемпион Украины (2017/18, 2018/19,2019/2020)
 Обладатель кубка Украины (2015/16, 2016/17 ,2019/2020)
 Обладатель Суперкубка Украины (2015/16, 2016/17 ,2020/2021)
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2015/16,2020/2021)
 Бронзовый призёр чемпионата (2016/17)
 Финалист кубка Лиги 2018 
 Лучший вратарь чемпионата Украины (2015)
 «Прогресс года» в чемпионате Украины (2014)
 Участник Лиги Чемпионов 2015/2016 .2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 
Игрок сборной Украины.

Ссылки 
 Юрій Савенко: «Хочу грати у свою гру»
 «Продексім» фінішує другим у групі D елітного раунду Ліги чемпіонів
 Збірна Україна взяла реванш у Чехії за поразку у першому матчі
 Футзал: «Продексім» став чемпіоном України
 Олександр Косенко оголосив список з 15-ти гравців, які візьмуть участь у Quadrangular international futsal tournament
 Косенко визначив склад збірної України з футзалу на виїзні матчі з командою Чехії
 https://varianty.lviv.ua/8997-zbirna-ukrainy-z-futzalu-peremohla-poliakiv-u-lvovi
 https://www.unn.com.ua/uk/news/1837142-ukrayinskiy-klub-z-peremogi-startuvav-v-elit-raundi-futzalnoyi-lch

Игроки в мини-футбол Украины
Игроки МФК «ЛТК»
Игроки МФК «Локомотив» Харьков
Игроки МФК «Продэксим»